Staro Nagoritchané (en macédonien Старо Нагоричане) est un village du nord de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Staro Nagoritchané. Le village comptait 555 habitants en 2002. Il est majoritairement serbe. Staro Nagoritchané est célèbre pour son église Saint-Georges, construite au  par le roi serbe Stefan Uroš II Milutin.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Serbes : 452
 Macédoniens : 110
 Autres : 2

Voir aussi

Liens internes 
 Staro Nagoritchané

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Staro Nagoritchané

Références 

Village dans la commune de Staro Nagoričane